Аббревиатура, означающая:
 Броневая тяжёлая дрезина — броневая тяжёлая дрезина состоявшая на вооружении броневых сил РККА.
 Нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан — нефтяной провод проложенный по маршруту Баку — Тбилиси — Джейхан.